Velika nagrada Španije 1986 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 13. aprila 1986.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 72
| 1:48:47,735
| 1
| 9
|-
! 2
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 72
| + 0,014 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 72
| + 21,552 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 71
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 71
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 71
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 68
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 8
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Hart
| 66
| +6 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 52
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 41
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 40
| Pog. gred
| 8
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 39
| Dovod goriva
| 22
|  
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 39
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 8
|  Elio de Angelis
| Brabham-BMW
| 29
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 29
| Pog. gred
| 6
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 22
| Obesa
| 13
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 22
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Christian Danner
| Osella-Alfa Romeo
| 14
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 11
| Zavore
| 11
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 10
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 8
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 1
| Diferencial
| 24
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Hart
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 0
| Diferencial
| 25
|  
|}

Formula 1 sezona 1986
1986